Miejscowości w USA:
 Green Island – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Albany
Gminy w USA:
 Green Island (ang. Green Island Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Albany

Inne miejscowości:
 Green Island – miejscowość na Jamajce

Wyspy:
 Green Island (Queensland) – wyspa w stanie Queensland w Australii